Крестьянское — деревня в Партизанском районе Красноярского края в составе  Партизанского сельсовета.

География 
Находится примерно в 3 километрах по прямой на юг от районного центра села Партизанское .

Климат 
Климат умеренно холодный, континентальный. Вегетационный период продолжается, в среднем, 135 дней–148 дней, а безморозный в среднем 96 дней, с колебаниями в отдельные годы от 105 до 79 дней. Устойчивый снежный покров лежит более пяти месяцев (в среднем с первой декады ноября до конца апреля). Средняя высота снежного покрова под пологом составляет 56 см, на открытых участках – 19 см. Среднегодовое количество осадков 375 мм. Средняя температура воздуха за год -0,9°С.

Население 
Постоянное население составляло 92 человека в 2002 году (72% русские),  46 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Партизанского района (Красноярский край)